Schnurrbusch ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Schnurrbusch (* 1922), deutscher Fußballspieler
 Paul Schnurrbusch (1884–1973), deutscher Geiger und Konzertmeister am Landestheater Darmstadt
 Volker Schnurrbusch (* 1958), deutscher Politiker (AfD)